Jauca (Puerto Rico) - plaats in Puerto Rico
 Monica Jauca - Roemeens biathlete